Les Forgerons, film français de Louis Lumière (1895) ;
 Les Forgerons, film français de Georges Méliès (1896).